Patriarca di Etiopia – patriarca cattolico, a capo del patriarcato di Etiopia esistito dal 1555 al 1636
 Patriarca e Catholicos dell'Etiopia – patriarca cristiano orientale, a capo dell'attuale Chiesa ortodossa etiope